Isermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ameli Koloska geb. Isermeyer (* 1944), deutsche Leichtathletin
 Bernhard Isermeyer (1849–1909), deutscher evangelischer Pastor, Gründer der Diakonie Himmelsthür
 Christian Adolf Isermeyer (1908–2001), deutscher Kunsthistoriker
 Folkhard Isermeyer (* 1958), deutscher Agrarökonom